Världsmästerskapet i ishockey 1939 var det 13:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 24:e Europamästerskapet i ishockey. Turneringen spelades 3–12 februari 1939 i Basel och Zürich i Schweiz.

I den inledande omgången blev de 14 deltagande lagen indelade i 4 grupper – två grupper med fyra lag och två grupper med tre lag. De två bäst placerade lagen från respektive grupp gick vidare till mellanomgången, medan resterande lag spelade i placeringsomgång för platserna 9–14. I mellanomgången spelade de åtta kvarvarande lagen i två grupper med fyra lag, varifrån de två bäst placerade lagen gick vidare till finalomgången. De övriga fyra lagen gjorde upp om placering fem till åtta.

Kanada blev världsmästare för 11:e gången och deras överlägsenhet underströks av att Kanada endast släppte in ett mål på de åtta matcherna. Silvermedaljörer blev USA. Schweiz och Tjeckoslovakien spelade en extra match för att avgöra vilket lag som skulle få bronset och vinna Europamästerskapstiteln, då bägge lagen fick samma poäng. Matchen spelades nästan en månad efter världsmästerskapet.

Världsmästerskapet hade avgjorts varje år från 1930, men tvingades efter detta året till ett uppehåll på grund av andra världskriget. Turneringen spelades igen först 1947.

Inledande omgång 
De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till mellanomgång, resterande lag spelade om placeringarna 9–14.

Grupp A

Eftersom Tyskland och Italien hamnade på samma poäng, och deras möte slutat oavgjort, bestämdes att matchen dem emellan skulle spelas om. Denna slutade mållös och på grund av dimma kunde ingen förlängning spelas. Tabellplaceringarna förblev därmed oförändrade, men man tog beslutet att placera Tyskland före Italien tack vare en bättre målskillnad, +7 mot –2.

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsomgång 9–14 
De sex lagen som inte gick vidare till mellanomgången spelade i placeringsomgången för placeringarna 9 till 14. Lagen blev indelade i två grupper med tre lag. Gruppvinnarna från respektive grupp spelade sen om 9:e platsen, övriga lag blev rankade efter deras placering i grupperna.

Grupp A

Grupp B

Match om 9:e-platsen

Mellanomgång 
Lagen spelade i två grupper med fyra lag, varifrån de två bästa i varje grupp gick vidare till finalomgång. De övriga lagen fick nöja sig med att göra upp om placeringarna 5 till 8.

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång (placeringar 5–8)

Finalomgång 

Eftersom Schweiz och Tjeckoslovakien slutade på lika många poäng, spelade de en omspelsmatch om bronsmedaljerna (och EM-titeln).

Slutställning

Källor
SFRP'S Hockey Archive

Referenser

1939 i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1938/1939
1939
Sportevenemang i Basel
Sportevenemang i Zürich
Zürich under 1900-talet
Basel under 1900-talet